Wörsdorf (Hessen), een plaats in de gemeente Idstein in de Duitse deelstaat Hessen
Wörsdorf (Rijnland-Palts), een plaats in de gemeente Guckheim in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts